

Alimentation 
Croquette peut désigner :
 croquette, préparation cullinaire à base de boulettes frites ;
 croquette, aliment déshydraté pour animaux en granulés.

Patronyme 

 Daniel Croquette, secrétaire général (1984-1991) de la CFDT Cadres ;
 François Croquette (1966-), un diplomate français ;
 Heinz croquette, surnom du footballeur Heinz Stuy (1945-) ;
 Vincent Croquette (1956-), un physicien français.

Fiction 
 Croquette, personnage d'animation de La Bande à Picsou(dans Croquette et Sniff)
 Croquette, marionnette, chien de Doc dans la série 
 Croquette, une histoire de cirque, film réalisé par Louis Mercanton en 1927
 Monsieur Croquette, épisode de la série télévisée d'animation Enigma
 Politiquement croquette, bande dessinée de Isa, 2007